Cammello – In senso stretto, il Camelus bactrianus (il "cammello con due gobbe")
 Cammello – In senso lato, qualsiasi membro del genere Camelus (talvolta anche i camelidi sudamericani)
 Dromedario – Camelus dromedarius, dromedario o "cammello con una gobba"
 Cammello gigante siriano (incertae sedis)
Cammello – Colore affine al beige
Cammello – Lana ricavata da cammelli e dromedari
Cammello – serbatoio di galleggiamento esterno che può essere montato su una nave per aumentare la galleggiabilità
Cammello magico – prodotto artigianale in terracotta tipico della Tunisia
Battaglia del Cammello – evento parte della Fitna islamica

Pagine correlate 
 Camel